Оватонна (город, Миннесота) — город в округе Стил, штат Миннесота, США.
 Оватонна (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Стил, Миннесота, США.